Towanda peut faire référence à :
 Towanda (Pennsylvanie)
 Towanda (Illinois)
 Towanda (Kansas)
 

Homonymie de toponyme